hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Dawson (ang. Dawson County) w USA, w stanie Teksas